Krogman ist der Familienname folgender Personen:

 Andries Krogman (1953–2009), südafrikanischer Leichtathlet und Fernsehmoderator
 Wilton M. Krogman (1903–1987), US-amerikanischer Anthropologe

Siehe auch:

 Krogmann